Баскаковка — топоним.

 Баскаковка — село в Угранском районе Смоленской области.
 Баскаковка (приток Угры) — река.